Алексей Сергеевич Макаров:
 Макаров, Алексей Сергеевич (род. 1941) — советский хоккеист.
 Макаров, Алексей Сергеевич (род. 1987) — российский игрок в пляжный футбол.